Oliver puede hacer referencia a:

Nombre de pila 
 Oliver, nombre de pila masculino.

Personalidades 
 Oliver Hardy, nombre artístico de Norvell Hardy (1892-1957); actor estadounidense, el gordo del dúo el gordo y el flaco.
 Oliver Joseph Lodge (1851-1940), físico y escritor británico.
 Oliver arranz (n. 1969), futbolista alemán ya retirado que jugaba de portero.
 Oliver Pérez (N. 1981), jugador profesional de béisbol de las Ligas Mayores, en la posición de pitcher zurdo, actualmente con Washington Nationals 
 Oliver Reed (1938-1999), actor de cine británico.
 Oliver Sacks (n. 1933), neurólogo británico.
 Oliver Stone (n. 1946), director de cine y guionista estadounidense.
 Oliver Sykes (n. 1986), es un cantante, músico, compositor británico conocido por ser el líder vocalista de la banda de metalcore Bring Me the Horizont y fundador de la línea de ropa Drop Dead Clothing.

Apellido 
 Oliver, apellido.

Personalidades 

  Jackie Oliver, expiloto de automovilismo de 1967-1973 y 1977 y fundador de la escudería Arrows,
  Daniel Oliver (1830-1916), botánico y pteridólogo británico, conservador del herbario del Real Jardín Botánico de Kew de 1860 a 1890.
   Daniel Oliver marino y corsario al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
  Jamie Oliver, chef británico, muy influyente en el Reino Unido por mezclar cocina italiana con la cocina oriental, utilizando hierbas aromáticas, entre ellas el chile.
  Jamie Oliver, músico británico de Lostprophets.

Divisiones administrativas

En España 
 Oliver, barrio de la ciudad de Zaragoza.

En Estados Unidos 
 Oliver, ciudad del estado de Georgia.
 Oliver, lugar designado por el censo, en el estado de Pensilvania.

Miscelánea 
 Oliver!, musical de 1960 de Lionel Bart
 Oliver, película británica de 1968, basada en el musical y dirigida por Carol Reed.
 Oliver Twist, novela clásica de Charles Dickens escrita en 1838.
 Oliver y su pandilla, película animada de Walt Disney Pictures.
 Oliver y Benji, serie de manga y anime japonesa, conocida originalmente como Capitán Tsubasa.
 Oliver Atton (Tsubasa Ohzora), personaje protagonista de la serie anterior.